McSween steht für:
 (5223) McSween, ein Asteroid des Hauptgürtels

McSween ist der Familienname folgender Personen:
 Harold B. McSween (1926–2002), US-amerikanischer Politiker
Harry McSween (* 1945), US-amerikanischer Geologe, Petrologe und Planetologe